— японская футболистка.
 Чемпионка мира 2011 года.
 Чемпионка Азиатских игр 2010 года.

Спортивная карьера 
Ая дебютировала в большом футболе в 1999 году за клуб NTV Beleza, воспитанницей которого являлась. В дальнейшем Мияма перешла в клуб Okayama Yunogo Belle, который периодически покидала ради игр в чемпионате США. Несколько попыток закрепиться в WPS не привели к положительному результату и ныне она вновь играет за клуб из Окаямы, проведя в его рядах уже более сотни и матчей и забив больше шести десятков голов.

В 2003 году Ая впервые была призвана защищать цвета национальной сборной команды Японии. С тех пор Мияма довольно регулярно попадает в заявку команды на различные турниры, проведя в её рядах 68 матчей и забив 16 голов. Третье место на Кубке Азии-2008 и титулы на Азиатских играх-2010 и Чемпионате мира-2011 были завоёваны также не без участия уроженки Тибы. Причём именно гол Миямы (подкараулившей ошибку защитниц) перевёл финал ЧМ-2011 в дополнительное время.

Статистика выступлений

Национальная сборная 
Голы в финальных турнирах

Ссылки 

  на сайте FIFA
 Профиль на сайте JFA

Футболистки Японии
Игроки ЖФК «Атланта Бит»
Игроки женской сборной Японии по футболу
Родившиеся в Тибе
Чемпионы мира по футболу среди женщин
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года